2 miejscowości w Polsce:
 Siemiątkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Siemiątkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo